Joseph Goebbels (1897-1945), propagandaminister in nazi-Duitsland
 Magda Goebbels (1901-1945), vrouw van Joseph Goebbels
 Robert Goebbels (1944), politicus uit Luxemburg

Zie ook 
 Göbel (doorverwijspagina)
 Gubbels (doorverwijspagina)